Карапелле () — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Фоджа.

Население составляет 6046 человек (2008 г.), плотность населения составляет 236 чел./км². Занимает площадь 25 км². Почтовый индекс — 71041. Телефонный код — 0885.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица (Дева Мария Розария), празднование в первое воскресение октября, и Франциск из Паолы.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.carapelle.fg.it/

Ссылки 
 http://www.comune.carapelle.fg.it/ 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/